Con van Balen ci si può riferire ai membri di una famiglia di pittori fiamminghi:

 Hendrick van Balen (1575-1632) – pittore fiammingo (1575-1632)
 Jan van Balen (1611-1654) – figlio di Hendrick il Vecchio
 Gaspard van Balen (1615-1641) –  figlio di Hendrick il Vecchio
 Hendrick van Balen il Giovane (1623-1661) – figlio di Hendrick il Vecchio